I Buonvisi furono una ricca famiglia nobile lucchese di mercanti e banchieri.

La famiglia trae origine da un Bonvisio favorito nella Corte dell'Imperatore Ottone III. Un ramo della famiglia fu presente anche a Firenze. Il ramo lucchese della famiglia si estinse nel XVIII secolo.
La sua fortuna trae origine dal commercio della seta e dall'attività bancaria, arrivando ad essere la più influente famiglia di Lucca. I Buonvisi svolsero la loro attività di banchieri in diverse città: Genova, Napoli, Venezia, Anversa, Londra, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Parigi, Tolosa, Norimberga, Lisbona e Costantinopoli tra le principali. 

Parteciparono attivamente al governo della città di Lucca, si annoverano 45 gonfalonieri e 126 anziani della Repubblica appartenenti alla famiglia.

Il duca di Parma Filippo concesse il 13 ottobre del 1763 il titolo di marchese a Francesco Buonvisi. Il titolo fu nuovamente concesso ai figli di Caterina Buonvisi, ultima discendente della famiglia, da Ferdinando di Borbone. I figli di Caterina assunsero il cognome Buonvisi. La famiglia era proprietaria nello stato parmense di alcuni possedimenti denominati tuttora Ghiare Bonvisi.

Arma
D'azzurro, ad una stella di 7 raggi d'oro, il settimo caudato ed allungato verso la punta dello scudo, la stella caricata in cuore da un bisante inquartato in croce di S.Andrea d'oro e di rosso.

Esponenti di spicco della famiglia 

 Antonio Buonvisi, governatore della Calabria
 Giovanni Buonvisi (fine XIV secolo – 1472), beato
 Lorenzo Buonvisi. Fu con Pietro Cenami uno dei congiurati che posero fine nel 1430 alla signoria di Paolo Guinigi sulla città di Lucca 
 Antonio Buonvisi (1484–1559), mercante e banchiere fu giustiziato con l'accusa di eresia
 Martino Buonvisi. Gonfaloniere e ambasciatore della repubblica lucchese, nel 1532 pose fine alla rivolta degli Straccioni 
 Buonviso Buonvisi (1561–1603), cardinale
 Girolamo Buonvisi (1607–1677), cardinale
 Francesco Buonvisi (1626–1700), cardinale, nunzio apostolico a Vienna

Albero genealogico

Edifici e opere artistiche legate alla famiglia

Edifici civili

 Palazzo Buonvisi a Lucca
 Palazzo Buonvisi a Bagni di Lucca
 Corte Bonvisi a Ghiare Bonvisi

Tra gli edifici che furono di proprietà della famiglia si annoverano diverse ville della lucchesia:
 Villa Buonvisi Oliva
 Villa Bottini
 Villa Mansi
 Villa Paolina
 Villa Reale di Marlia
 Villa Torrigiani

Edifici religiosi
 cappella Buonvisi nella chiesa di San Frediano a Lucca
 chiesa di San Quirico in Monticello

Opere artistiche
Nella Sala del Consiglio generale della Repubblica del Palazzo Ducale di Lucca è esposto un dipinto fiammingo rappresentante la Famiglia Buonvisi.

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Lucca
 Storia di Lucca
 Piana di Lucca
 Villa Bottini
 Villa Buonvisi Oliva
 Villa Mansi
 Villa Torrigiani
 Palazzo Ducale (Lucca)
 Paolo Guinigi
 Archivio di Stato di Lucca
 Ghiare Bonvisi

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Famiglie di Lucca
Famiglie di Parma
Famiglie di Mezzani